Die B Grupa 1966/67 war die 18. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 20. August 1966 und endete am 2. Juli 1967.

Modus 
Insgesamt 37 Mannschaften traten in der Nord- (19) und Südgruppe (18) an. Diese spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen in die A Grupa auf. Aus der Gruppe Nord stiegen die letzten vier Vereine ab, aus der Südgruppe die letzten zwei Teams.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1966 67
Fußballsaison 1966/67